Ananka ist der Familienname folgender Personen:
 Ljudmila Ananka (* 1982), weißrussische Biathletin
 Tazjana Ananka (* 1984), weißrussische Sportgymnastin